L'église catholique syro-malankare, une des Églises catholiques orientales du Kerala en Inde.
 L'église syro-malankare orthodoxe, une Église orthodoxe orientale.